Татьяна Назарьевна Алексеева (9 октября 1922, Семипалатинск — 21 февраля 1996, Минск) — советская актриса театра и кино. Заслуженный артист Белорусской ССР (1955).

Биография 
Родилась 9 октября 1922 года в Семипалатинске.

В годы войны попала в труппу Киевского театра музыкальной комедии, который был эвакуирован в Казахстан.

После войны — в Черновицком музыкально-драматическом театре, затем в Могилевском областном драматическом театре.

В 1948—1951 годах — в Брестском драматическом театре им. Ленинского комсомола Белоруссии.

Затем всю жизнь — с 1951 по 1996 год — актриса Национального академического драматического театра им. Я. Купалы.

Преподавала в Белорусском театрально-художественном институте (1968—1975), Минском институте культуры (1977—1982), Белорусской академии музыки (с 1982 года).

Умерла 21 февраля 1996 года.

Муж — Тарасов, Виктор Павлович, советский белорусский актёр театра и кино. Народный артист СССР.

Творчество 
Сыграла на театральной сцене около 200 ролей.

Фильмография 

 1954 — Земля — Анна
 1954 — Кто смеётся последним? — машинистка
 1955 — Лимеривна — Наталья Лымеривна
 1955 — Пути и судьбы — Вера
 1957 — Под золотым орлом — Анна Робчук, украинка-остарбайтер
 1959 — Любовью надо дорожить — Тоня, секретарь райкома комсомола
 1960 — Впереди — крутой поворот — Снегирева
 1963 — 40 минут до рассвета — эпизод
 1968 — Стрекозиные крылья — учительница
 1969 — Мы с Вулканом — мать Олеси
 1971 — Руины стреляют… — Ольга Щербацевич
 1972 — День моих сыновей — Надя
 1972 — Перед первым снегом — эпизод
 1973 — Хлеб пахнет порохом — мать Лукашевича
 1974 — Великий укротитель — Татьяна Андреевна Свиридова
 1975 — Надёжный человек -Таня
 1975 — Факт биографии — Татьяна Зайчик
 1976 — Воскресная ночь — мать Миши
 1976 — Сын председателя — Алевтина
 1980 — Атланты и кариатиды — секретарь Богдана Витальевича
 1981 — Контрольная по специальности — эпизод
 1983 — Обуза — воспитательница
 1984 — Деревья на асфальте — Наталья Борисовна
 1992 — Белые одежды — Вера Лукнична, бабушка Лены
 1994 — Эпилог — Ольга

Источники 
 Алексеева Татьяна Назарьевна // Официальный сайт киностудии «Беларусьфильм», 2018
 Зоя Беляй — Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения известной актрисы Татьяны Алексеевой // БЕЛТА, 9 октября 2007

Преподаватели Белорусской академии искусств
Преподаватели Белорусского университета культуры и искусств